La giovinezza di una grande imperatrice (Mädchenjahre einer Königin) – film del 1936 diretto da Erich Engel
L'amore di una grande regina (Mädchenjahre einer Königin) – film del 1954 diretto da Ernst Marischka